

Сенегал
 Сен-Луї (Сенегал) - місто в Сенегалі.
 Сен-Луї (область) - область в Сенегалі.

Франція
 Сен-Луї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Сен-Луї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн
  Сен-Луї () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Реюньйон
 Сен-Луї — острів на Сені в межах Парижа.